

Роллінг-Гіллс — місто, штат Каліфорнія
 Роллінг-Гіллс — місто, штат Кентуккі
 Роллінг-Гіллс — місто, штат Вайомінг
 Роллінг-Гіллс — переписна місцевість в окрузі Мадера, штат Каліфорнія